M/S Visby kan syfta på

 M/S Visby (2000), passagerarfartyg byggt 2000
 M/S Visby (1980), passagerarfartyg byggt 1980, 2003 namnändrad till M/S Visborg
 M/S Visby (1972), passagerarfartyg byggt 1972, 1980 namnändrad till M/S Drotten
 M/S Visby (1964), passagerarfartyg byggt 1964, 1970 namnändrad till M/S Skandynawia

Se även 
 S/S Visby, passagerarfartyg byggt 1923
 S/S Wisby, passagerarfartyg byggt 1866